Villereau, ancienne commune française du Loiret rattachée à Aulnay-la-Rivière en 1821.
 Villereau, commune française du Loiret
 voir aussi : Démographie de Villereau (Loiret)
 Villereau, commune française du Nord

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France